Fortune Feimster (née en 1980), actrice américaine ;
 William Feimster Tucker (1827-1881), brigadier général dans l'armée des États confédérés pendant la guerre de Sécession.

Voir aussi